Сезон 1974/75 — 65-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 64-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола.

По соглашению с клубом ВАК «Аустрия» в этом сезоне выступала в составе объединённой команды под названием «Аустрия/ВАК».

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Бундеслига.

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок обладателей кубков УЕФА 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Интертото

Группа 3 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 1974/75
Чемпионат Австрии 1974/75 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 1974/75 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок обладателей кубков УЕФА 1974/75 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Интертото 1974 на сайте AustriaSoccer.at

1974/1975
Аустрия ВАК